Conte maresciallo di Inghilterra – titolo nobiliare ereditario inglese detenuto dai duchi di Norfolk a partire dal XIV secolo.
Conte maresciallo di Scozia – titolo nobiliare ereditario scozzese detenuto dalla famiglia Keith tra XV e XVIII secolo.